Zdzisław Antczak – piłkarz ręczny
 Zdzisław Antczak – generał WP (III RP)